Cultura manteño-huancavilca puede referirse a:

 La cultura manteña, cultura precolombina del litoral ecuatoriano que se desarrolló en la actual provincia de Manabí.
 La cultura huancavilca, cultura precolombina del litoral ecuatoriano que se desarrolló en la actual provincia del Guayas.

ru:Мантеньо-Гуанкавилька